Первухін Герман Олексійович (1925 — 1994) — український картограф, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Первухін Ілля Олексійович — російський веслувальник, олімпієць.
 Первухін Максим Валерійович — російський хокеїст, нападник. Виступає за «Сокіл» (Красноярськ) у Вищій хокейній лізі.
 Первухін Микола Григорович — російський етнограф, археолог, фольклорист.
 Первухін Михайло Георгійович — радянський державний, політичний і військовий діяч.
 Первухін Петро — чатовий кулеметної ватаги полку Чорних запорожців.

Див. також 
 Первухинка
 Первушин

Російські прізвища